Айк Уистер Тёрнер (; 5 ноября 1931, Кларксдейл, штат Миссисипи, США — 12 декабря 2007, Сан-Маркос, Калифорния, США) — американский ритм-н-блюзовый музыкант и продюсер, один из основателей рок-н-ролла.

Биография 

Айк Тёрнер родился 5 ноября 1931 года в Кларксдейле, штат Миссисипи, США. В десятилетнем возрасте он устроился работать на радиостанцию, где увлёкся музыкой 1940-х годов. Любимыми исполнителями Айка были Элмор Джеймс, Чарли Буккер, Сонни Бой Вильямсон, Хаулин Вульф, Литтл Уолтер и Мадди Уотерс. На волне своего интереса он создает школьную группу «R&B», которая, впрочем, известности не получила.

В 1950 году Айк Тёрнер напросился сопровождать в музыкальных турах Сонни Бой Вильямсона. В это же время на него обратил внимание Пайнтоп Перкинс и показал ему основу стиля буги-вуги. Освоив пианино, Айк Тернер собирает ансамбль «The Kings of Rhythm». Записанная в 1951 году, песня «Rocket 88» многими критиками признается первой в стиле рок-н-ролл.

В 1956 году к группе присоединилась Анна Мэй Буллок, которая позже стала ведущей вокалисткой коллектива и женой Айка, более известной как Тина Тёрнер. Ансамбль «The Kings of Rhythm» трансформировался в семейный дуэт «Ike & Tina Turner revue», который получил большой коммерческий успех. За время совместной работы Айк и Тина записали около 20 альбомов, выпустив такие хиты, как «River Deep — Mountain High», «Proud Mary», «Nutbush City Limits», «I Want to Take You Higher», «I Idolize You», «Poor Fool», «Tra La La La La», «A Fool in Love», «It’s Gonna Work out Fine» и т. д.

В 1976 году произошёл разрыв творческого дуэта, а в 1978 году Тина и Айк развелись. Музыкант занялся сольной карьерой, но записанные им песни уже не получали прежнего признания. Он начал употреблять наркотики, возникли проблемы с полицией, и в итоге Айк оказался в тюрьме.

Выйдя на свободу, Айк попытался завязать с наркотиками и снова занялся музыкой. Он возродил группу «The Kings of Rhythm» и в 2001 году выпустил альбом «Here and Now», который был номинирован на премию Grammy. Его следующий альбом, «Risin with the Blues» вышел 12 сентября 2006 года, и снова был номинирован на «Grammy» в категории «традиционный блюзовый альбом» — вручение награды состоялось в 2007 году.

12 декабря 2007 года музыкант скончался. Официальной версией его смерти специалисты объявили передозировку наркотиков.

Дискография 
 1951 — Rocket 88
 1969 — A Black Man's Soul
 1972 — Strange Fruit
 1973 - Bad Dreams
 1994 — I'm Blue
 1996 — My Blues Country
 2001 — Here and Now 
 2007 — Rising with the Blues

Ike & Tina Turner 
 Основная статья: Ike & Tina Turner — Дискография

Примечания

Ссылки 
 Ike Turner’s Homepage on the internet
 Obituary (14 December 2007) at timesonline.co.uk
 Ike Turner Tribute at BET.com
 Turner’s Entry on the St. Louis Walk of Fame
 Ike Turner Article — by Dr. Frank Hoffmann

Рок-гитаристы США
Блюзовые музыканты
Певцы и певицы США
Члены Зала славы рок-н-ролла
Исполнители рок-н-ролла
Лауреаты премии «Грэмми»
Авторы-исполнители США
Члены Зала славы блюза
Исполнители Chess Records
Исполнители Sun Records
Соло-гитаристы
Рок-вокалисты США